Gli antipsicotici di terza generazione, detti anche "multimodali", sono una nuova categoria di psicofarmaci che associano all'effetto antipsicotico anche un effetto antidepressivo, in quanto agiscono oltre che sui recettori dopaminergici anche su quelli serotoninergici.

La classe principale è quella delle fenilpiperazine alla quale fanno parte l'aripiprazolo, il brexpiprazolo e la cariprazina. Altri farmaci di questa categoria sono la blonanserina e la pimavanserina.

Altri progetti 

Antipsicotici